Hannu Pikkarainen (né le  à Helsinki en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 2003, il débute avec le HIFK dans la SM-liiga.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || HIFK || SM-liiga ||46 ||1 ||3 ||4 ||8 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2003-2004 || HIFK || SM-liiga ||16 ||0 ||0 ||0 ||6 ||13 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2004-2005 || HIFK || SM-liiga ||49 ||7 ||13 ||20 ||36 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2005-2006 || HIFK || SM-liiga ||47 ||5 ||13 ||18 ||60 ||12 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2006-2007 || Checkers de Charlotte || ECHL ||10 ||2 ||7 ||9 ||10 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2006-2007 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||7 ||0 ||2 ||2 || 2||3 ||1 ||0 ||1 ||2 
|-
|2007-2008 || HIFK || SM-liiga ||32 ||4 ||11 ||15 ||20 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 || HIFK || SM-liiga ||47 ||4 ||19 ||23 ||36 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2009-2010 || MODO Hockey || Elitserien || 50|| 11|| 32|| 43|| 60|| || || || ||
|-
|2010-2011 || Dinamo Minsk || KHL || 16|| 0|| 4|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || MODO Hockey || Elitserien || 22|| 2|| 17|| 19|| 0|| || || || ||
|-
|2011-2012 || Skellefteå AIK || Elitserien || 50|| 3|| 19|| 22|| 4|| 17|| 0|| 3|| 3|| 8
|-
| 2012-2013 || TPS Turku || SM-liiga || 35|| 2|| 10|| 12|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| KHL Medveščak || KHL || 10|| 0|| 4|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Leksands IF || SHL || 7|| 0|| 3|| 3|| 2|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2014-2015 || HIFK || Liiga || 37 || 3 || 7 || 10 || 6 || 10 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2015-2016 || SERC Wild Wings || DEL|| 46|| 2|| 25|| 27|| 10||  -|| -|| -|| -|| -
|-
|2016-2017 || Iserlohn Roosters || DEL||41 ||2 ||16 ||18 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Jukurit Mikkeli || Liiga ||14 ||0 ||2 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Outokummun Kiekko || 2. Divisioona ||- ||- ||- ||- ||- ||7 ||0 ||1 ||1 ||0
|-

Notes et références 

Naissance en octobre 1983
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du HIFK
Joueur des Checkers de Charlotte (ECHL)
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur du MODO hockey
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur du Skellefteå AIK
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Joueur du Leksands IF
Joueur des Schwenningen Wild Wings
Joueur des Iserlohn Roosters
Joueur du Jukurit Mikkeli